Pabsch ist der Familienname folgender Personen:

 Ekkehard Pabsch (1929–2019), deutscher Bankmanager und Agrarrechtler
 Wiegand Pabsch (1932–2023), deutscher Diplomat